Роузвил може да се отнася за:

 Роузвил (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Роузвил (Минесота), град в щата Минесота, САЩ
 Роузвил (Мичиган), град в щата Мичиган, САЩ